Marie Louise Pelline von Dalberg (née à Paris en 1813 et morte le  à Brighton (Grande-Bretagne) est une personnalité franco-allemande. Elle est également connue sous le nom de Lady Acton à la suite de son premier mariage.

Biographie
Fille unique du duc Emmerich Joseph de Dalberg et de Marie Pellegrine Thérèse de Brignole-Sale, elle est la mère de Lord Acton, l'historien anglais catholique libéral, par son mariage le  à Paris avec Sir Ferdinand Richard Edward Dalberg-Acton ( - ),  baron. À la mort de Ferdinand Dalberg-Acton, elle s'était remariée avec Granville George Leveson-Gower (2nd Earl of Granville) ( - ).

Articles connexes
 Lord Acton
 Emmerich Joseph de Dalberg
 Maison de Dalberg
 Famille Brignole
 Marquisat de Groppoli
Baron Acton

Références

Liens externes 

Naissance en 1813
Naissance à Paris
Personnalité féminine française
Personnalité féminine allemande
Famille Acton
Décès en mars 1860
Décès en Caroline du Nord